Morelos Színház, Aguascalientes
Morelos Színház, Maravatío
Morelos Színház, Toluca